Johnny Wilson peut désigner :
 Johnny Wilson (1893-1985), boxeur américain ;
 John Wilson, dit Johnny Wilson (1929-2011), joueur de hockey sur glace canadien.